Grupa zabezpieczająca - element ugrupowania bojowego składający się z kilku lub więcej samolotów (pododdziałów, oddziałów lotniczych) mający za zadanie zapewnienie warunków sprzyjających wykonaniu zadania przez grupę uderzeniową.

Wojska lotnicze